Stand and Sing of Zambia, Proud and Free oder Lumbanyeni Zambia (Steh auf und singe von Sambia, stolz und frei) ist die Nationalhymne Sambias. Sie wurde 1964 nach der Unabhängigkeit Sambias angenommen. Es existieren Textfassungen auf Englisch und auf Bemba. Die Melodie wurde von der Hymne Nkosi Sikelel’ iAfrika (Gott segne Afrika) übernommen, die von dem Südafrikaner Enoch Mankayi Sontonga im Jahre 1897 komponiert wurde. Die gleiche Melodie dient auch als Nationalhymne Tansanias und bildet den ersten Teil der Nationalhymne Südafrikas.

Text

Weblinks 
 Melodie und Text auf nationalanthems.info

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationalhymne
Nationales Symbol (Sambia)